EWO steht für:
 Einwohnermeldedatei
 Elektrizitätswerk Obwalden
 Engadiner Wochenzeitung
 Europäische Weltraumorganisation

Ewo steht für:
 Edith Wolff (1904–1997), deutsche Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
 Ewo (Republik Kongo), Stadt in der Republik Kongo
 Ewo (Distrikt), Distrikt in der Republik Kongo

Ewo ist der Familienname folgender Personen:
 Jon Ewo (1957), norwegischer Schriftsteller

ewo steht für:
 Ewondo (ISO-639-3-Code), Verkehrssprache im Kamerun

EWO